

Chimica 
 BGO – germanato di bismuto (Bi4Ge3O12), scintillatore solido inorganico

Codici 
 BGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Flesland, Bergen, Norvegia

Musica 
 BGO Records – etichetta discografica britannica